Casals ist der Familienname folgender Personen:
 Eloy Casals (* 1982), spanischer Fußballtorhüter
 Enric Casals i Defilló (1892–1986), katalanischer Geiger, Komponist und Dirigent
 Jordi Casals (* 1973), katalanischer Chorleiter und Dirigent
 Marta Casals Istomin (* 1936), pueroricanische Musikerin und Musikpädagogin
 Muriel Casals i Couturier (1945–2016), spanische Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin
 Pau Casals (1876–1973), katalanischer Komponist, Dirigent und Cellist
 Rosie Casals (* 1948), US-amerikanische Tennisspielerin
 Toni Casals Rueda (* 1980), andorranischer Skibergsteiger

Casals bezeichnet:
 (39549) Casals, ein nach Pau Casals benannter Asteroid
 Casals (Marke), eine spanische Marke für Elektrowerkzeuge sowie Industrieventilatoren

Casals ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Cazals (Lot), Gemeinde in Okzitanien
 Cazals (Tarn-et-Garonne), Gemeinde in Okzitanien
 Cazaux (Ariège), Gemeinde in Okzitanien

Siehe auch:
 Casal
 Cazals